Moa Wernblom, född 6 juni 1998, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Brynäs If Dam. Wernblom är forward och deltog i Sveriges lag i juniorvärldsmästerskapen för damer 2014. 

Moa Wernblom är dotter till den pensionerade elitserielegendaren Magnus Wernblom, och syster till Lukas Wernblom.

Mästerskapsmeriter 

Stålbucklan
 2013: Guld
 2014: Guld
JVM
2014: 5:a

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Modo Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Personer från Örnsköldsvik
Födda 1998
Levande personer
Kvinnor